Финал Кубка УЕФА 2006 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2005/06, 35-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 10 мая 2006 года, на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В матче встретились английский «Мидлсбро» и испанская «Севилья». Финал завершился уверенной победой «Севильи», которая забила три мяча в конце матча.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2005/2006

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2006
Кубок УЕФА 2005/2006
Май 2006 года
Международные соревнования по футболу в Нидерландах